Хенг может означать:
 Хенг С. Нгор (1940—1996) — американо-камбоджийский врач, актёр, писатель.
 Хенг Самрин (род. 1934) — камбоджийский военный и политический деятель, революционер.
 Хенг, Ченг (1916—1996) — камбоджийский государственный деятель, президент Камбоджи (Кхмерской Республики).
 Хенг — буква расширенной латиницы.
Хенг — буква расширенной кириллицы.